Импулс може да се отнася за следното:

 В механиката, импулсът на едно тяло е произведението от неговата маса и скорост;
 В електротехниката, под импулс се разбира кратковременен вълнов (напрежителен, токов, светлинен или радио) сигнал;
 електрически импулс
 електромагнитен импулс;
 светлинен импулс;
 радиоимпулс;
 нервен импулс;
 Импулс, българска хардрок група;
 ФК Импулс, арменски футболен клуб.